Kaiwaka bezeichnet in Neuseeland
 Kaiwaka (Neuseeland), Ort
 Kaiwaka River, Fluss